Авинов — фамилия. Известные носители:

 Авинов, Александр Павлович (1786—1854) — адмирал, военный губернатор Севастополя.
 Авинов, Андрей Николаевич (1884—1949) — американский энтомолог русского происхождения, ботаник, художник.
 Авинов, Григорий Кириллович (XV век) — новгородский посадник.
 Авинов, Захарий Григорьевич (ум. 1477) — боярин и новгородский посадник в эпоху падения Великого Новгорода.
 Авинов, Козьма Григорьевич (ум. 1477) — боярин и новгородский посадник.
 Авинов, Николай Александрович  (1844—1911) — генерал-лейтенант.
 Авинов, Сергей Александрович (1831—1906) — генерал от инфантерии.
 Авинов, Фёдор Александрович (1835—1903) — генерал-лейтенант.